Недотёпы () — американская криминальная трагикомедия 1972 года, режиссёр Ричард А. Колла
 Недотёпы () — американская криминальная комедия 2000 года, режиссёр Понтус Лёвенхильм

См. также 
 Недотёпа (фильм, 1937)
 Недотёпа (роман)